Asheton est un patronyme porté notamment par :

 Ron Asheton (1948-2009), guitariste, bassiste, et compositeur américain ;
 Scott Asheton (1949-2014), batteur du groupe protopunk américain The Stooges.